w medycynie: częstoskurcz komorowy (ang. Ventricular Tachycardia)
w informatyce:
 technika wirtualizacji, Intel Virtualization Technology
 seria modeli terminali komputerowych firmy DEC
 VT100